Die Liste der Botschafter der Vereinigten Staaten in Äthiopien bietet einen Überblick über die Leiter der US-amerikanischen diplomatischen Vertretung in Äthiopien seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.

Botschafter

Weblinks 
 Internetseite der US-Botschaft in Äthiopien

 
Athiopien
Vereinigte Staaten